Södra Fjärdbådan är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Terrängen runt Södra Fjärdbådan är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Södra Fjärdbådan. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km norr om Södra Fjärdbådan.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Finländska öar i Norra Östersjön